

Patronyme
 Meherzia Labidi Maïza, (1963-2021), est une femme politique Franco-Tunisienne;
 Adel Maïza, (1983-), est un footballeur algérien;

Homonymie
Homonymie de patronyme